Cinco Olivas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cinco Olivas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Cinco Olivas (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar